В 1970-х годах в большой род тиляпии включали более ста видов, распространённых, в основном, в тропических областях. Впоследствии из старого рода Tilapia были выделены несколько самостоятельных родов: Oreochromis и Sarotherodon, а также в качестве напоминания о тиляпии остались несколько небольших родов семейства цихловых, таких как геротиляпия (), хилотиляпия (), хоплотиляпия (), астатотиляпия (), хромидотиляпия (), петротиляпия (), офтальмотиляпия (), паратиляпия (), оксиляпия () и ксенотиляпия (), виды которых до сих пор именуются «тиляпиями» для простоты и привычности произношения. Один из примеров: , старейший вид, известный в литературе со времён Древнего Египта.

Название 

Название «тиляпии» в целом происходит от местного имени одной из крупнейших рыб этого семейства (на языке африканского племени, живущего в районе озера Малави).

Виды

Пересмотренные названия 
 Tilapia adolfi Steindachner 1909 -  син. Simochromis diagramma (Günther 1894)
 Tilapia adolfi Steindachner 1915 -  син. Oreochromis urolepis (Norman 1922)
 Tilapia adolphifrederici Boulenger 1914 -  см. Haplochromis adolphifrederici (Boulenger 1914)
 Tilapia aequatorialis Roman 1971 -  син. Sarotherodon nigripinnis (Guichenot 1861)
 Tilapia affinis Duméril 1861 -  см. Tilapia guineensis (Günther 1862)
 Tilapia alcalica Hilgendorf 1905 -  см. Alcolapia alcalica (Hilgendorf 1905)
 Tilapia alleni Fowler 1931 -  син. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia amphimelas Hilgendorf 1905 -  см. Oreochromis amphimelas (Hilgendorf 1905)
 Tilapia ansorgii Boulenger 1911 -  син. Tilapia buttikoferi (Hubrecht 1881)
 Tilapia arnoldi Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Oreochromis mossambicus (Peters 1852)
 Tilapia athiensis nilotica var. Boulenger 1916 -  син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia auromarginata Boulenger 1908 -  см. Otopharynx auromarginatus (Boulenger 1908)
 Tilapia bakossiorum Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon bakossiorum (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia bayoni Boulenger 1911 -  син. Haplochromis niloticus Greenwood 1960
 Tilapia bemini Thys van den Audenaerde 1972 -  см. Coptodon bemini (Thys van den Audenaerde 1972)
 Tilapia betsileana Boulenger 1899 -  см. Ptychochromoides betsileanus (Boulenger 1899)
 Tilapia bilineata Pellegrin 1900 -  см. Congolapia bilineata (Pellegrin 1900)
 Tilapia boops Boulenger 1901 -  см. Ophthalmotilapia boops (Boulenger 1901)
 Tilapia borkuana Pellegrin 1919 -  син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia boulengeri Pellegrin 1903 -  син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia brevis Boulenger 1908 -  см. Tramitichromis brevis (Boulenger 1908)
 Tilapia browni Nichols 1923 -  син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia bythobates Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon bythobates (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia cabrae Boulenger 1899 -  см. Pelmatolapia cabrae (Boulenger 1899)
 Tilapia calciati Gianferrari 1924 -  син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia cameronensis Holly 1927 -  см. Coptodon cameronensis (Holly 1927)
 Tilapia cancellata Nichols 1923 -  син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia caroli Holly 1930 -  см. Sarotherodon caroli (Holly 1930)
 Tilapia caudomarginata Boulenger 1916 -  см. Sarotherodon caudomarginatus (Boulenger 1916)
 Tilapia cessiana Thys van den Audenaerde 1968 -  см. Heterotilapia cessiana (Thys van den Audenaerde 1968)
 Tilapia christyi Boulenger 1915 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia chungruruensis Ahl 1924 -  см. Oreochromis chungruruensis (Ahl 1924)
 Tilapia coffea Thys van den Audenaerde 1970 -  см. Coptodon coffea (Thys van den Audenaerde 1970)
 Tilapia crassa Pellegrin 1903 -  см. Congolapia crassa (Pellegrin 1903)
 Tilapia dageti Thys van den Audenaerde 1971 -  см. Coptodon dageti (Thys van den Audenaerde 1971)
 Tilapia dardennii Boulenger 1899 -  см. Limnotilapia dardennii (Boulenger 1899)
 Tilapia deckerti Thys van den Audenaerde 1967 -  см. Coptodon deckerti (Thys van den Audenaerde 1967)
 Tilapia deschauenseei Fowler 1931 -  син. Tilapia sparrmanii Smith 1840
 Tilapia desfontainesi Boulenger 1899 -  син. Haplochromis desfontainii (Lacepède 1802)
 Tilapia dolloi Boulenger 1899 -  син. Sarotherodon nigripinnis (Guichenot 1861)
 Tilapia druryi Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia dubia Lönnberg 1904 -  син. Tilapia mariae Boulenger 1899
 Tilapia eduardiana Boulenger 1912 -  син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia eisentrauti Trewavas 1962 -  см. Konia eisentrauti (Trewavas 1962)
 Tilapia ejagham Dunz & Schliewen 2010 -  см. Coptodon ejagham (Dunz & Schliewen 2010)
 Tilapia ellenbergeri Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Pseudocrenilabrus philander (Weber 1897)
 Tilapia esculenta Graham 1928 -  см. Oreochromis esculentus (Graham 1928)
 Tilapia fasciata tanganaicae Borodin 1936 -  син. Ctenochromis horei (Günther 1894)
 Tilapia flava Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon flavus (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia flavomarginata Boulenger 1899 -  син. Oreochromis schwebischi (Sauvage 1884)
 Tilapia fouloni Boulenger 1905 -  син. Tilapia sparrmanii Smith 1840
 Tilapia franchettii Vinciguerra 1931 -  см. Danakilia franchettii (Vinciguerra 1931)
 Tilapia fuelleborni Hilgendorf & Pappenheim 1903 -  см. Haplochromis fuelleborni (Hilgendorf & Pappenheim 1903)
 Tilapia fusiforme Dunz & Schliewen 2010 -  см. Coptodon fusiforme (Dunz & Schliewen 2010)
 Tilapia gefuensis Thys van den Audenaerde 1964 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia giardi Pellegrin 1903 -  см. Sargochromis giardi (Pellegrin 1903)
 Tilapia girigan Lowe 1955 -  син. Oreochromis jipe (Lowe 1955)
 Tilapia grahami Boulenger 1912 -  см. Alcolapia grahami (Boulenger 1912)
 Tilapia grandoculis Boulenger 1899 -  син. Cyathopharynx furcifer (Boulenger 1898)
 Tilapia guiarti Pellegrin 1904 -  см. Haplochromis guiarti (Pellegrin 1904)
 Tilapia gutturosa Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon gutturosus (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia haugi Pellegrin 1911 -  син. Tilapia cabrae Boulenger 1899
 Tilapia heudelotii Duméril 1861 -  син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia hornorum Trewavas 1966 -  син. Oreochromis urolepis (Norman 1922)
 Tilapia humilior Boulenger 1911 -  см. Haplochromis humilior (Boulenger 1911)
 Tilapia imbriferna Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon imbrifernus (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia inducta Trewavas 1933 -  син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia inornata Boulenger 1908 -  см. Mchenga inornata (Boulenger 1908)
 Tilapia intermedia Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia ismailiaensis Mekkawy 1995 -  см. Coptodon ismailiaensis (Mekkawy 1995)
 Tilapia jipe Lowe 1955 -  см. Oreochromis jipe (Lowe 1955)
 Tilapia joka Thys van den Audenaerde 1969 -  см. Coelotilapia joka (Thys van den Audenaerde 1969)
 Tilapia kafuensis Boulenger 1912 -  син. Oreochromis andersonii (Castelnau 1861)
 Tilapia karomo Poll 1948 -  см. Oreochromis karomo (Poll 1948)
 Tilapia karongae Trewavas 1941 -  см. Oreochromis karongae (Trewavas 1941)
 Tilapia kirkhami Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia konkourensis Dunz & Schliewen 2012 -  см. Coptodon konkourensis (Dunz & Schliewen 2012)
 Tilapia kottae Lönnberg 1904 -  см. Coptodon kottae (Lönnberg 1904)
 Tilapia labiata Boulenger 1898 -  см. Lobochilotes labiatus (Boulenger 1898)
 Tilapia labriforma Nichols & La Monte 1938 -  см. Haplochromis labriformis (Nichols & La Monte 1938)
 Tilapia lacrimosa Boulenger 1906 -  см. Haplochromis lacrimosus (Boulenger 1906)
 Tilapia lata var. camerunensis Lönnberg 1903 -  см. Tilapia camerunensis Lönnberg 1903
 Tilapia lateralis Duméril 1861 -  син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia latifrons Boulenger 1906 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia lemassoni Blache & Miton 1960 -  син. Oreochromis aureus (Steindachner 1864)
 Tilapia leonensis Thys van den Audenaerde 1971 -  син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia lepidura Boulenger 1899 -  см. Oreochromis lepidurus (Boulenger 1899)
 Tilapia leucosticta Trewavas 1933 -  см. Oreochromis leucostictus (Trewavas 1933)
 Tilapia liberiensis Thys van den Audenaerde 1971 -  син. Sarotherodon tournieri (Daget 1965)
 Tilapia lidole Trewavas 1941 -  см. Oreochromis lidole (Trewavas 1941)
 Tilapia linnellii Lönnberg 1903 -  см. Sarotherodon linnellii (Lönnberg 1903)
 Tilapia livingstonii Boulenger 1899 -  см. Maylandia livingstonii (Boulenger 1899)
 Tilapia lohbergeri Holly 1930 -  см. Sarotherodon lohbergeri (Holly 1930)
 Tilapia louka Thys van den Audenaerde 1969 -  см. Coptodon louka (Thys van den Audenaerde 1969)
 Tilapia lucullae Boulenger 1913 -  см. Haplochromis lucullae (Boulenger 1913)
 Tilapia luluae Fowler 1930 -  см. Haplochromis luluae (Fowler 1930)
 Tilapia mackeani Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia macrocentra Duméril 1861 -  син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia macrochir Boulenger 1912 -  см. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia macrophthalma Boulenger 1908 -  см. Lethrinops macrophthalmus (Boulenger 1908)
 Tilapia macrops Boulenger 1911 -  см. Haplochromis macrops (Boulenger 1911)
 Tilapia maculifer Ahl 1939 -  син. Thysochromis ansorgii (Boulenger 1901)
 Tilapia manyarae Hilgendorf 1905 -  син. Oreochromis amphimelas (Hilgendorf 1905)
 Tilapia margaritacea Boulenger 1916 -  см. Coptodon margaritaceus (Boulenger 1916)
 Tilapia mariae Boulenger 1899 -  см. Pelmatolapia mariae (Boulenger 1899)
 Tilapia martini Boulenger 1906 -  см. Haplochromis martini (Boulenger 1906)
 Tilapia meeki Pellegrin 1911 -  син. Tilapia mariae Boulenger 1899
 Tilapia melanopleura Duméril 1861 -  син. Tilapia zillii (Gervais 1848)
 Tilapia microlepis Boulenger 1899 -  см. Boulengerochromis microlepis (Boulenger 1899)
 Tilapia monodi Daget 1954 -  син. Oreochromis aureus (Steindachner 1864)
 Tilapia monteiri Boulenger 1899 -  син. Haplochromis fasciatus (Perugia 1892)
 Tilapia mortimeri Trewavas 1966 -  см. Oreochromis mortimeri (Trewavas 1966)
 Tilapia mossambica korogwe Lowe 1955 -  см. Oreochromis korogwe (Lowe 1955)
 Tilapia multifasciata var. macrostoma Pellegrin 1941 -  син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia mvogoi Thys van den Audenaerde 1965 -  см. Sarotherodon mvogoi (Thys van den Audenaerde 1965)
 Tilapia nadinae Borodin 1931 -  син. Haplochromis burtoni (Günther 1894)
 Tilapia ngomoensis Pellegrin 1913 -  син. Tilapia cabrae Boulenger 1899
 Tilapia nigrans Dunz & Schliewen 2010 -  см. Coptodon nigrans Dunz & Schliewen 2010
 Tilapia nigricans Boulenger 1906 -  см. Neochromis nigricans (Boulenger 1906)
 Tilapia nigripinnis Guichenot in Duméril 1861 -  см. Sarotherodon nigripinnis (Guichenot 1861)
 Tilapia nilotica exul Steinitz 1951 -  син. Oreochromis aureus (Steindachner 1864)
 Tilapia nilotica rukwaensis Hilgendorf & Pappenheim 1903 -  см. Oreochromis rukwaensis (Hilgendorf & Pappenheim 1903)
 Tilapia nilotica upembae Thys van den Audenaerde 1964 -  см. Oreochromis upembae (Thys van den Audenaerde 1964)
 Tilapia nubila Boulenger 1906 -  см. Haplochromis nubilus (Boulenger 1906)
 Tilapia nyirica Lönnberg 1911 -  син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia nyongana Thys van den Audenaerde 1971 -  см. Coptodon nyongana (Thys van den Audenaeridae 1971)
 Tilapia occidentalis Daget 1962 -  см. Sarotherodon occidentalis (Daget 1962)
 Tilapia oligacanthus Bleeker 1868 -  см. Ptychochromis oligacanthus (Bleeker 1868)
 Tilapia oligacanthus var. nossibeensis Bleeker 1868 -  син. Ptychochromis oligacanthus (Bleeker 1868)
 Tilapia pallida Boulenger 1911 -  см. Haplochromis pallidus (Boulenger 1911)
 Tilapia pangani Lowe 1955 -  син. Oreochromis jipe (Lowe 1955)
 Tilapia pappenheimi Boulenger 1914 -  см. Haplochromis pappenheimi (Boulenger 1914)
 Tilapia percivali Boulenger 1912 -  син. Oreochromis spilurus (Günther 1894)
 Tilapia perrieri Pellegrin 1909 -  см. Haplochromis perrieri (Pellegrin 1909)
 Tilapia placida Trewavas 1941 -  см. Oreochromis placidus (Trewavas 1941)
 Tilapia pleuromelas Duméril 1861 -  син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia pleurotaenia Boulenger 1901 -  см. Protomelas pleurotaenia (Boulenger 1901)
 Tilapia polyacanthus Boulenger 1899 -  см. Orthochromis polyacanthus (Boulenger 1899)
 Tilapia polycentra Duméril 1861 -  см. Tilapia guineensis (Günther 1862)
 Tilapia rangii Duméril 1861 -  син. Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852
 Tilapia regani Poll 1932 -  син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia rheophila Daget 1962 -  см. Coptodon rheophila (Daget 1962)
 Tilapia rostrata Boulenger 1899 -  см. Fossorochromis rostratus (Boulenger 1899)
 Tilapia rubropunctata Boulenger 1899 -  син. Ctenochromis horei (Günther 1894)
 Tilapia rumsayi Gilchrist & Thompson 1917 -  см. Pharyngochromis acuticeps (Steindachner 1866)
 Tilapia ruvumae Trewavas 1966 -  син. Oreochromis placidus (Trewavas 1941)
 Tilapia saka Lowe 1953 -  см. Oreochromis saka (Lowe 1953)
 Tilapia salinicola Poll 1948 -  см. Oreochromis salinicola (Poll 1948)
 Tilapia sanagaensis Thys van den Audenaerde 1966 -  син. Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758)
 Tilapia savagei Fowler 1919 -  син. Tilapia brevimanus Boulenger 1911
 Tilapia sexfasciata Pellegrin 1900 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia shariensis Fowler 1949 -  син. Tilapia zillii (Gervais 1848)
 Tilapia sheshekensis Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Oreochromis macrochir (Boulenger 1912)
 Tilapia shirana chilwae Trewavas 1966 -  син. Oreochromis shiranus Boulenger 1897
 Tilapia simotes Boulenger 1911 -  см. Neochromis simotes (Boulenger 1911)
 Tilapia snyderae Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon snyderae (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia sparrmani multiradiata Holly 1928 -  син. Tilapia zillii (Gervais 1848)
 Tilapia sparsidens Hilgendorf 1905 -  син. Haplochromis bloyeti (Sauvage 1883)
 Tilapia spongotroktis Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon spongotroktis (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia steinbachi Trewavas 1962 -  см. Sarotherodon steinbachi (Trewavas 1962)
 Tilapia steindachneri Boulenger 1913 -  син. Thoracochromis buysi (Penrith 1970)
 Tilapia stigmatogenys Boulenger 1913 -  см. Haplochromis stigmatogenys (Boulenger 1913)
 Tilapia stormsi Boulenger 1902 -  см. Orthochromis stormsi (Boulenger 1902)
 Tilapia swierstrae Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia swynnertoni Boulenger 1907 -  см. Astatotilapia swynnertoni (Boulenger 1907)
 Tilapia sykesii Gilchrist & Thompson 1917 -  син. Tilapia rendalli (Boulenger 1897)
 Tilapia tholloni congica Poll & Thys van den Audenaerde 1960 -  см. Tilapia congica Poll & Thys van den Audenaerde 1960
 Tilapia thysi Stiassny, Schliewen & Dominey 1992 -  см. Coptodon thysi (Stiassny, Schliewen & Dominey 1992)
 Tilapia tournieri Daget 1965 -  см. Sarotherodon tournieri (Daget 1965)
 Tilapia trematocephala Boulenger 1901 -  см. Aulonocara trematocephalum (Boulenger 1901)
 Tilapia trewavasae Poll 1939 -  син. Oreochromis leucostictus (Trewavas 1933)
 Tilapia urolepis Norman [J. R.] 1922 -  см. Oreochromis urolepis (Norman 1922)
 Tilapia variabilis Boulenger 1906 -  см. Oreochromis variabilis (Boulenger 1906)
 Tilapia vulcani Trewavas 1933 -  син. Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)
 Tilapia walteri Thys van den Audenaerde 1968 -  см. Coptodon walteri (Thys van den Audenaerde 1968)
 Tilapia woosnami Boulenger 1911 -  син. Sargochromis codringtonii (Boulenger 1908)
 Tilapia zebra Boulenger 1899 -  см. Maylandia zebra (Boulenger 1899)

Примечания

Ссылки 
 California Academy of Sciences Проверено 30 июля 2018 г.

Цихловые
Аквариумные рыбы